La Petite Princesse en colère est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier et illustré par Pef, publié en 2004 dans la collection Gallimard album des éditions Gallimard.

L'héroïne
La mignonne princesse Praline a la capacité de devenir monstrueuse lorsqu'elle se met en colère. Ses cheveux deviennent rouge, ses yeux verts lancent des éclairs et ses bouches d'oreilles s'agitent d'un air menaçant.

Les protagonistes
Le Roi, la Reine. parents de la princesse
Le grand vizir
Les maîtresse d'école
Les docteurs
le tigre blanc
l'anaconda
le banyan
les princesses et princes de la cour

L'histoire
L'adorable princesse Praline se met en colère pour des raisons inexpliquées et alors elle devient si épouvantable à regarder que même ses parents courent se cacher. Les parents ne comprennent jamais la raison de ces colères. Ils font venir des docteurs, des maîtresses d'école. Mais personne ne découvre la raison pour laquelle cette adorable enfant  devient aussi horrible. Le Grand Vizir conseille de la mettre au cachot, mais les parents refusent. Ils aiment beaucoup leur fille. Alors le grand Vizir propose d'emmener la fillette prendre l'air dans la forêt, si toutefois elle accepte sans se mettre en colère. La princesse monte bien volontiers sur le cheval du grand Vizir, et, accompagnée d'une solide garde, elle entre dans la forêt où le grand vizir la dépose au pied d'un arbre et l'abandonne. la petite fille risque alors d'être mangée par le tigre blanc, avalée par l'anaconda, et broyée par les racines du banyan. Mais l'enfant a des ressources, et c'est elle qui sauvera ses parents en danger.

Exploitation pédagogique
 l'anaconda
 le banyan 
 le tigre blanc
 le vizir
 les monstres

Sources officielles 
sur Ricochet
Le petite princesse en colère fiche BNF

Liens internes 
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Livre paru en 2004
Princesse dans la fiction